NFL sezona 1998. je 79. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 6. rujna 1998. Super Bowl XXXIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 31. siječnja 1999. u Miamiju u Floridi na Pro Player Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije i branitelji naslova Denver Broncosi i pobjednici NFC konferencije Atlanta Falconsi. Pobjedom od 34:19 Broncosi su obranili naslov. Broncosima je to također i ukupno drugi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1998.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Brett Favre, Green Bay Packers - 4212
Najviše jarda probijanja: Terrell Davis, Denver Broncos - 2008
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Antonio Freeman, Green Bay Packers - 1424

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Michael Sinclair, Seattle Seahawks - 16,5
Najviše presječenih lopti: Ty Law, New England Patriots - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Minnesota Vikings - 556 (34,8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Francisco 49ers - 425,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: San Francisco 49ers - 159,0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 270,5 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Miami Dolphins - 265 (16,6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: San Diego Chargers - 263,0 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: San Diego Chargers - 71,2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Philadelphia Eagles - 170,0 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1998. u NFL-u
NFL.com, sezona 1998.

Izvori 

1998